NGC 6771 (другие обозначения — PGC 63049, ESO 141-50, AM 1923-603) — галактика в созвездии Павлин.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6771
Павлин (созвездие)